L'M/T Laslovo è un traghetto adatto alle tratte locali della flotta della compagnia croata Jadrolinija.

Storia 
La nave venne costruita nel 1997, e fa parte di una serie composta da più traghetti, come il M/T Kijevo e il M/T Ston.

L'M/T Laslovo prende il nome dal Laslovo, villaggio che venne distrutto durante la guerra d'indipendenza croata degli anni novanta.

Caratteristiche 
L'M/T Laslovo ha una capacità di 150 persone e 36 automobili.

Traghetti croati